Asada (cratère), cratère lunaire
Domaine d'Asada, domaine féodal japonais

Akira Asada (1957-), critique et conservateur postmoderne japonais
Goryu Asada (1734-1799), astronome japonais
Hiroyuki Asada (né en 1968), mangaka japonais
Mai Asada (née en 1988), patineuse artistique japonaise
Mao Asada (née en 1990), patineuse artistique japonaise
Nobuoki Asada (1851-1927), général de l'Armée impériale japonaise